Рафаэле Фронтали (; ,  — , ) — итальянский скрипач и музыкальный педагог.

Учился у Роберто Феррони, затем в Болонском музыкальном лицее у Карло Верарди (изучал также композицию у Леониды Бузи), после чего совершенствовал своё мастерство в Берлине под руководством Йозефа Иоахима. Концертировал в Италии, Германии, Франции и Англии. С 1877 года преподавал в Венецианском музыкальном лицее, где среди его учеников был Франческо Гварньери; в 1882 году принимал в лицее Рихарда Вагнера и вместе с ним работал с лицейским оркестром над возобновлением юношеской вагнеровской симфонии до мажор после 50-летнего перерыва. С 1884 года профессор Музыкального лицея Пезаро, с 1897 года также концертмейстер оркестра, созданного при лицее его новым директором Пьетро Масканьи. В Пезаро также играл в составе фортепианного трио (с Марио Витали и Элиджио Кремонини).

Имя Фронтали носит улица в его родном городе ().

Примечания 

Скрипачи Италии
Академические музыканты Италии